Вулиця Михайла Драгоманова - коротка вулиця у житловому масиві «Дружба» міста Тернополя. Розпочинається з вулиці Орлика та закінчується примиканням до вулиці Миру. На вулиці є лише чотири будинки, збудовані в 1950-х роках. Дорожнє покриття - бруківка, рух по вулиці - двосторонній. Навпроти кінця вулиці розпочинається центральна алея парку «Сопільче».

Див. також 
 Вулиці Тернополя

Посилання 
 Вулиця на карті
 Довідка вулиці

Вулиці Тернополя, названі на честь людей